«Бич Божий» — художественный фильм режиссёра Олега Фиалко.

Сюжет 
Выйдя из тюрьмы, сорокалетний Ляшенко ограбил на вокзале человека и вместе с деньгами похитил паспорт. Поняв, что он ограбил своего друга детства, Ляшенко решил вернуть украденное. Состоялась ночная беседа бродяги Леонида Ляшенко с преуспевающим чиновником Валерием Куненко. Нахлынули воспоминания почти тридцатилетней давности.
Фильм повествует о том, почему же разошлись их пути.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Валерий Тодоровский, Олег Фиалко
 Режиссёр-постановщик — Олег Фиалко
 Операторы-постановщики — Алексей Золотарёв, Эдуард Тимлин
 Художник-постановщик — Вячеслав Ершов
 Композитор — Вячеслав Назаров
 Звукорежиссёр — Елена Межибовская.

Факты 
 Съёмки проходили:
 в здании средней школы № 6 города Дружковки Донецкой области, родном городе режиссёра фильма Олега Фиалко;
 в частности, в кабинетах № 9 (физический) и № 17 (исторический),
 а также в Москве, на Киевском вокзале и
 в школе № 2 и на плотине посёлка Донской, возле Свято—Никольского храма.
 В фильме используется в качестве ругательства таинственное слово «секутанака»; что это такое, объяснений нет. Можно только отметить, что использовалось оно в отрицательном смысле, применительно к нерадивым в какой-либо области ученикам. Предположительно, оно японского происхождения. Высказывалась гипотеза о японском транскрибировании русского слова «сектантка». Есть версия, что это 仕事の赤 (сиготонака) — пленный японец в СССР.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Олега Фиалко
Фильмы СССР 1988 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко